Nakht (« Le Fort », « Le Puissant ») est un prénom très usité dans l'Égypte antique.

Pharaons 
Il est parfois composé avec un autre nom comme Amonnakht (« Amon le Puissant ») et entre également dans la composition de la titulature des pharaons :
 Nom d'Horus :
 Sanakht : Sanakht, « Le victorieux »
 Toutânkhamon : Ka-nakht tout-mesout, « Taureau puissant, celui qui est beau de naissance »
  : Ka-nakht-mery-Maât Neb-hebou-sed-mi-tef-Ptah-ta-tenen, « Taureau victorieux aimé de Maât, maître des fêtes-sed comme son père Ptah-Tatenen »
 Nom de Sa-Rê :
  : Nakht-Hor-Hebyt méry-Hathor, « L'Horus de Hébit est fort, l'aimé d'Hathor ».

Nobles 
 Nakht, scribe, astronome d'Amon, enterré dans la tombe TT52
 Nakht, porteur d'offrandes florales à Amon, enterré dans la tombe TT161
 Nakht, prêtre d'Amon, enterré dans la tombe TT397
 Nakht, grand intendant, enterré à Licht près de la pyramide d'

Notes et références 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité